Фарерско-русская практическая транскрипция предназначена для передачи на русский язык имён и названий с фарерского языка.

Таблица передачи

Слова, встречающиеся в географических названиях 

Географический термин fjørður передаётся не в соответствии с правилами транскрипции, а в традиционных формах: в названиях фьордов — в форме «фьорд», со строчной буквы и через дефис (например, фьорд Vágafjørður — «Воа-фьорд»); как составная часть названий населённых пунктов, проливов, заливов и т. п. — в форме «фьордур» (например, пролив Vágafjørður — «пр. Воафьордур»).

Раздельно написанные части названий пишутся через дефис с прописной буквы: Stóra Dímun — «Стоура-Дуймун».

Служебные слова (предлоги, союзы, артикли и т. п.) передаются через дефис со строчной буквы (в начале слова — с прописной): Úti á Núpi — «Ути-оа-Нупи».

Названия Føroyar и Tórshavn передаются в традиционных формах «Фарерские острова» и «Торсхавн» соответственно.

Дополнительные замечания 
 Гласные фарерского языка могут читаться в долгом и кратком вариантах. В долгом чтении гласный читается
 в открытом слоге (оканчивающемся на гласный или непроизносимый согласный);
 когда за гласным идет один произносимый согласный;
 перед буквосочетаниями kr, kl, pl, tr.
 В остальных случаях гласный читается кратко.
 Удвоенные согласные передаются удвоенными русскими буквами между гласными и в конце слова. Перед согласными в фарерских географических названиях передается только одна из удвоенных гласных.
 Ударение в фарерских названиях падает на первый слог; в составных названиях дополнительное ударение падает на первый слог второго слова.

См. также 
 Датско-русская практическая транскрипция
 Исландско-русская практическая транскрипция
 Норвежско-русская практическая транскрипция
 Шведско-русская практическая транскрипция

Источники 
 

Практическая транскрипция с русским языком
Фарерский язык